Westchester peut désigner :

Westchester (Connecticut)
Westchester (Floride)
Westchester (Illinois)
Westchester (Indiana)
Westchester (Los Angeles)
 Le Comté de Westchester dans l'État de New York
 The Westchester, un centre commercial de White Plains, New York
Westchester Station (Nova Scotia)

Voir aussi
 West Chester